Huszár László (1932–1959) földműves, az 1956-os forradalom és szabadságharcban való részvétele miatt kivégezték
 Huszár László (1938–2018) magyar színművész
 Huszár László (1951–2021) szlovákiai magyar kultúrszervező